Faras puede referirse a diversas ciudades: 
de la Antigua Grecia:
 Faras (también llamado Feras), ciudad de la región de Mesenia.
 Faras, ciudad de la región de Acaya.
 Faras, ciudad de la región de Beocia.
 Fara o Faras, ciudad de Arcadia.
de Nubia, África;
 Faras, antigua ciudad de Nubia.